Michel Carré henviser til:

* Michel Carré (dramatiker) (1821–1872) – fransk librettist og dramatiker
 Michel Carré (instruktør) (1865–1945) – fransk instruktør og skuespiller